Wang Yuegu (* 10. Juni 1980 in Liaoning) ist eine aus China stammende singapurische Tischtennisspielerin. 2012 nahm sie zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Wang Yuegu wurde in China geboren. Unter der Flagge dieser Nation trat sie bei den Jugend-Asienmeisterschaften 1997 auf, wo sie mit der chinesischen Mannschaft Erster wurde. Im gleichen Jahr wurde sie chinesische Vizemeisterin im Einzel. Nach einer Verletzung fand sie nicht mehr den Anschluss an die Spitze Chinas. Deshalb wanderte sie 2001 nach Japan aus und spielte hier in der „Companies League“. Vier Jahre später ließ sie sich in Singapur nieder und nahm die dortige Staatsbürgerschaft an. Acht Monate lang war sie im National Training Centre in Toa Payoh (Singapur) aktiv.  Ab 2005 startete sie international für Singapur.

Dreimal kam sie bei den ITTF Pro Tour Grand Finals im Doppel ins Halbfinale, 2005 mit Sun Beibei, 2007 mit Li Jia Wei sowie 2011 ebenfalls mit Li Jia Wei. Zudem erreichte sie das Halbfinale im Einzel 2008 und 2011. Bei den Asienmeisterschaften wurde sie 2007, 2009 und 2012 mit der Mannschaft Zweiter, 2009 scheiterte sie im Doppel mit Feng Tianwei erst in der Runde der letzten Vier. Seit 2007 nahm sie (bis 2012) an allen sechs Weltmeisterschaften teil. Hier hatte sie ihre größten Erfolge mit der Mannschaft, die 2010 Gold holte sowie 2008 und 2012 das Endspiel erreichte. 2007 gewann sie im Doppel mit Li Jia Wei Bronze.

Aufgrund ihrer Weltrangposition unter den ersten 20 qualifizierte sich Wang Yuegu 2008 erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Hier scheiterte sie im Einzel an Wu Xue (Dominikanische Republik), im Mannschaftswettbewerb gewann sie hinter China Silber. Auch 2012 berechtigte sie ihre Weltranglistenposition für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Diesmal erreichte sie im Einzel das Viertelfinale, mit der Mannschaft holte sie Bronze. Nach dieser Olympiade beendete sie ihre aktive Laufbahn als Leistungssportlerin.

Aktivitäten in Deutschland 
2006 wurde Wang Yuegu vom deutschen Bundesligaverein TV Busenbach verpflichtet, wo sie eine Saison lang spielte. 2008 schloss sie sich dem FSV Kroppach an. Am Ende der Saison 2008/09 wechselte sie nach Österreich.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 13. August 2012)
  (abgerufen am 13. August 2012)
  (abgerufen am 13. August 2012)

Tischtennisspieler (Singapur)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Tischtennisspieler (TV Busenbach)
Weltmeister (Tischtennis)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Singapur)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Singapur)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Singapur)
Singapurer
Chinese
Geboren 1980
Frau
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Singapur)